Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2012 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Andy Murray je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Roger Federer (četrtfinale)
 Novak Đoković (finale) Andy Murray (prvak)
 David Ferrer (polfinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (drugi krog)
 Tomáš Berdych (polfinale)
 Juan Martín del Potro (četrtfinale)
 Janko Tipsarević (četrtfinale)
 John Isner (tretji krog)
 Juan Mónaco (prvi krog)
 Nicolás Almagro (četrti krog)
 Marin Čilić (četrtfinale)
 Richard Gasquet (četrti krog)
 Aleksander Dolgopolov (tretji krog)
 Milos Raonic (četrti krog)
 Gilles Simon (tretji krog)

<ol start="17">
 Kei Nišikori ''(tretji krog)
 Stanislas Wawrinka ''(četrti krog, odstop zaradi bolezni)
 Philipp Kohlschreiber ''(četrti krog)
 Andy Roddick ''(četrti krog)
 Tommy Haas ''(prvi krog)
 Florian Mayer ''(prvi krog, odstop zaradi slabosti)
 Mardy Fish ''(četrti krog, odstop zaradi poškodbe)
 Marcel Granollers ''(drugi krog)
 Fernando Verdasco ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(prvi krog)
 Sam Querrey ''(tretji krog)
 Mihail Južni ''(prvi krog)
 Viktor Troicki ''(prvi krog)
 Feliciano López ''(tretji krog)
 Julien Benneteau ''(tretji krog)
 Jérémy Chardy ''(tretji krog)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=6<sup>1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=3
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Tomáš Berdych
| RD1-score2-1=7<sup>7
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=6

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Andy Murray 
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=7<sup>7
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Marin Čilić 
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6<sup>4
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=0

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Janko Tipsarević
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=7<sup>7
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=3
| RD1-score5-5=6<sup>4
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= David Ferrer
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6<sup>5
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=6
| RD1-score6-5=7<sup>7

| RD1-seed7=7
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6<sup>3
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Đoković
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=7<sup>7
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Tomáš Berdych
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=1
| RD2-score1-4=6<sup>7
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Andy Murray 
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=7<sup>9

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= David Ferrer
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=2
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Federer 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Young
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Authom
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=6<sup>5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= B Phau
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7<sup>7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Ramos
| RD1-score05-1=6<sup>3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= R Ginepri
| RD1-score06-1=7<sup>7
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=0

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Machado
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= F Verdasco
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= M Fish 
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= G Soeda 
| RD1-score10-1=6<sup>3
| RD1-score10-2=6<sup>2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{nowrap| N Davidenko}}
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= G Pella
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= I Karlović 
| RD1-score13-1=6<sup>4
| RD1-score13-2=7<sup>10
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=4
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Wang
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=6<sup>8
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Russell
| RD1-score15-1=6<sup>4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=1
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= G Simon
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Phau
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Ramos
| RD2-score03-1=6<sup>4
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6<sup>5
| RD2-score03-4=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= F Verdasco
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=7<sup>7
| RD2-score04-4=6

| RD2-seed05=23
| RD2-team05= M Fish
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6<sup>4
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=1
| RD2-score06-5=2

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= J Wang
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= G Simon
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=23
| RD3-team03= M Fish
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=7<sup>7
| RD3-score03-4=6
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= G Simon
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2='''7
| RD3-score04-3=6<sup>5
| RD3-score04-4=3

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap|''' R Federer}}
| RD4-score01-1=w/o
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=23
| RD4-team02= M Fish
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
}}

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= N Almagro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6<sup>5
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Štěpánek
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7<sup>7
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Mahut
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=6<sup>3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= P Petzschner
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=7<sup>7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= B Kavčič
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6<sup>5
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= F Cipolla
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>7
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Sock
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= F Mayer
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=2<sup>r

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= S Querrey
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Y-h Lu
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= S Devvarman 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Istomin
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Zopp
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Goffin
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=11
| RD2-team01= N Almagro 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= P Petzschner
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Cipolla 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= J Sock
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= S Querrey
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Zopp
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=11
| RD3-team01={{Nowrap| N Almagro}}
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=6<sup>4
| RD3-score01-3=7<sup>7
| RD3-score01-4=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= J Sock
| RD3-score02-1=6<sup>3
| RD3-score02-2=7<sup>7
| RD3-score02-3=6<sup>2
| RD3-score02-4=1

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=7<sup>8
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{Nowrap| T Berdych}}
| RD3-score04-1=6<sup>6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6<sup>4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= H Morija
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Dodig
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Bellucci 
| RD1-score05-1=6<sup>5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>1
| RD1-score05-4=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Andújar 
| RD1-score06-1=7<sup>7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Haase 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= F López
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= M Granollers
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7<sup>7
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Kudla 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=6<sup>2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Lacko 
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Blake
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= P-H Mathieu 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7<sup>7
| RD1-score13-4=7<sup>7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I Andrejev 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6<sup>1
| RD1-score14-4=6<sup>4
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Giraldo 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= M Raonic 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= A Murray
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Dodig
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Andújar  
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=7<sup>7
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= F López
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6<sup>5
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=24
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= J Blake
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= P-H Mathieu 
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6<sup>4
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= M Raonic 
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''7<sup>7

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{Nowrap| A Murray}}
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=7<sup>7
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=7<sup>7
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= F López
| RD3-score02-1=6<sup>5
| RD3-score02-2=6<sup>5
| RD3-score02-3='''6
| RD3-score02-4=6<sup>4

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= J Blake
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=6<sup>3
| RD3-seed04=15
| RD3-team04={{Nowrap| M Raonic}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=7<sup>7

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= M Čilić 
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Matosevic 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= D Brands
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Ungur 
| RD1-score04-1=6<sup>4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6<sup>5

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= T Smyczek
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= B Reynolds
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= G Andreozzi
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= K Nišikori
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= J Chardy
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Volandri 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Ito 
| RD1-score11-1=6<sup>9
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Ebden
| RD1-score12-1=7<sup>11
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Kližan 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Falla 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Beck
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6<sup>2
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= J Tipsarević
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= G Rufin
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Baker
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Hájek 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= G Žemlja
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= R Mello
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6<sup>3
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C-M Stebe 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=6
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= V Troicki 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3='''6
| RD1-score08-4=2

| RD1-seed09=19
| RD1-team09={{nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=7<sup>7
| RD1-score09-4=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Llodra 
| RD1-score10-1=6<sup>2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6<sup>4
| RD1-score10-4=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= G Dimitrov 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6<sup>4
| RD1-score11-4=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= B Paire
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7<sup>7
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Kukuškin 
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=2<sup>r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Nieminen 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= X Malisse  
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6<sup>5
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=6<sup>9
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= J Isner 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7<sup>7
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=7<sup>11

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= J Tipsarević
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Baker
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= G Žemlja
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= C-M Stebe 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6<sup>4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=7<sup>7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Paire
| RD2-score06-1=7<sup>7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=6<sup>4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Nieminen 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7<sup>7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=3
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= J Isner 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= J Tipsarević
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= G Žemlja
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=19
| RD3-team03=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= R Gasquet 
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Montañés
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Melzer 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= B Klahn
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= S Johnson 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Ram 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6<sup>5
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E Gulbis
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=7
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= T Haas
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=5
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= M Južni
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-score09-4=6<sup>6
| RD1-score09-5=6<sup>6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= G Müller
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=7<sup>8
| RD1-score10-5=7<sup>8

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Kamke 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=1
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= L Hewitt
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= I Sijsling
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= K Anderson
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=6<sup>3
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= D Ferrer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=7<sup>7

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= R Gasquet
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Klahn
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6<sup>3
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= E Gulbis
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=6<sup>5
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=4

| RD2-seed05=
| RD2-team05= G Müller
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>5
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=5
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= L Hewitt
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=7
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= I Sijsling
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6<sup>12
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= D Ferrer
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7<sup>14

| RD3-seed01=13
| RD3-team01= R Gasquet
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6<sup>4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= L Hewitt
| RD3-score03-1=6<sup>9
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=0
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= D Ferrer
| RD3-score04-1=7<sup>11
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=13
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6<sup>2
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= D Ferrer
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7<sup>7
| RD4-score02-3='''6
}}

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= JM del Potro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= F Serra
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6<sup>4
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Becker 
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Harrison 
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ł Kubot 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Mayer 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= T Robredo 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= A Seppi 
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Roddick 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= R Williams
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Berlocq 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= B Tomic
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= F Fognini 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5='''7

| RD1-seed15=
| RD1-team15={{nowrap| G García-López}} 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=7<sup>8
| RD1-score15-5=7<sup>7
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= J Mónaco 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4=6<sup>6
| RD1-score16-5=6<sup>3

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= JM del Potro
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-score01-4=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Harrison 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Mayer 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=7
| RD2-seed04=PR
| RD2-team04= T Robredo
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=5

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= A Roddick 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Tomic
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Fognini 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=7
| RD3-team01={{Nowrap| JM del Potro}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=7<sup>11
| RD3-seed02=
| RD3-team02= L Mayer 
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=6<sup>9

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= A Dolgopolov 
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Levine 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Baghdatis 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6<sup>8
| RD1-score03-5=7<sup>7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= M Bachinger
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=7<sup>10
| RD1-score04-5=6<sup>5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Darcis 
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Jaziri 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Stakhovsky
| RD1-score07-1=7<sup>8
| RD1-score07-2=6<sup>2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=2
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= S Wawrinka 
| RD1-score08-1=6<sup>6
| RD1-score08-2=7<sup>7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= J Benneteau 
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= O Rochus 
| RD1-score10-1=6<sup>1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= D Novikov 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7<sup>8
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Janowicz
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6<sup>6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6<sup>5
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= T Gabašvili
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7<sup>7
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=5

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Lorenzi
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Đoković 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= A Dolgopolov 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=7<sup>7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Baghdatis 
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4=6<sup>5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Darcis 
| RD2-score03-1=7<sup>8
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= S Wawrinka 
| RD2-score04-1=6<sup>6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= J Benneteau 
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= D Novikov 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6<sup>1
| RD2-score06-4=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Đoković 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=14
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=18
| RD3-team02=

Viri 
 

Moški posamično
2012